Аболенцев Владимир Александрович (, с. Фурсово Арсеньевский район, Тульская область — 25 февраля 2012, Москва) — советский государственный деятель, министр юстиции РСФСР (1988—1990). Государственный советник юстиции 1-го класса. Заслуженный юрист РСФСР.

Биография 
Родился Владимир Александрович 24 января 1927 года в селе Фурсово Тульской области. В возрасте шести лет остался полным сиротой. С началом Великой Отечественной войны, в 1941 году, успев завершить обучение в 6 классах средней школы, пошёл работать слесарем на Тульском оружейном заводе. Изготавливал различное оружие. В декабре 1941 года вместе с заводом был эвакуирован в город Юрюзань Челябинской области. Продолжил работать там.  Тяжёлый труд наравне со взрослыми привёл мальчишку к тяжелому заболеванию. В 1942 году у него обнаружили туберкулёз лёгких, стал инвалидом второй группы. В 1944 году, скрыв свою инвалидность, был призван в действующую армию. Служил на территории Белоруссии, участник ликвидации многочисленных бандитских формирований в Литве.  На третьем году службы с заболеванием желудка был направлен в госпиталь, где пролечился около двух месяцев. По результатам медицинской комиссии был признан негодным к службе и демобилизован. 

Уволившись со службы в августе 1947 году, завершил обучение в школе рабочей молодежи, а также заочно окончил Московскую юридическую школу и Всесоюзный юридический заочный институт (1958). Направлен работать в органы прокуратуры. С 1948 года — помощник прокурора, затем прокурор района. В 1950 году его переводят в Чернь на должность прокурора района. Затем избирают членом бюро Чернского райкома партии, он становится депутатом районного Совета депутатов трудящихся и в октябре 1952 года назначается на должность председателя райисполкома.

После окончания в 1957 Всесоюзного заочного юридического института работал до 1963 года заместителем прокурора Тульской области.

С 1963 по 1969 годы трудился в должности прокурора Тульской области, в 1969 году назначен на должность инструктор отдела административных органов ЦК КПСС. В 1976 году назначен на должность начальника Второго отдела Прокуратуры СССР. С 1980 по 1983 годы работал заместителем Генерального прокурора СССР.

С 1983 по 1988 годы исполнял обязанности заместителя заведующего Отделом административных органов ЦК КПСС. С 1988 по 1990 годы работал в должности Министра юстиции РСФСР.

Активно участвовал в общественной жизни страны и региона в котором работал. Много лет отдал ответственной партийно-советской работе. С 1971 по 1990 годы он неоднократно посещал с рабочими визитами зарубежные страны - Венгрию, Монголию, Польшу, Румынию, Чехословакию, США, Югославию, КНР, Вьетнам, Лаос.

Проживал в Москве. Умер 25 февраля 2012 года, похоронен 29 февраля 2012 года на Троекуровском кладбище.

Награды и звания 
 Орден Дружбы (27 апреля 2001 года) — за многолетнюю плодотворную работу по социальной защите ветеранов, патриотическому воспитанию молодёжи и укреплению дружбы между народами
 Орден Октябрьской Революции
 Два ордена Трудового Красного Знамени
 Орден «Знак Почёта»
 Орден Дружбы народов
 Орден Отечественной войны 2-й степени
 Медали, в том числе «Ветеран прокуратуры»
 Заслуженный юрист РСФСР
 Почётный работник прокуратуры
 Благодарность Президента Российской Федерации (23 января 1997 года) — за большой личный вклад в укрепление законности

Память 
 Память о нём увековечена в мемориальной доске на здании прокуратуры Тульской области. 
 Его именем назван музей прокуратуры Тульской области.

Примечания

Ссылки 
 Справочник биографий 
 Информация на сайте ГП РФ

Государственные деятели СССР
Члены ЦК КПСС
Министры юстиции РСФСР
Юристы СССР
Персоналии:Тульская область
Персоналии:Тула
Персоналии:Тульский оружейный завод
Почётные граждане Тулы
Похороненные на Троекуровском кладбище
Делегаты XIX конференции КПСС